Douglas Fisher (1941-2001), attore britannico
Douglas Fisher (1934), attore statunitense
Douglas Fisher (1919-2009), politico e giornalista canadese
Douglas Fisher (1948-vivente), politico statunitense
Douglas Glenn Fisher (1942-vivente), politico canadese